Раскин има више значења:
 Раскин (Флорида)
 Раскин (Небраска)